Коразим — многозначный термин:

 Коразим — древний город в Верхней Галилее, в Израиле. 
 Коразим —  общинное поселение на плато Коразим, в региональном совете Мевоот-Хермон.
 Коразим —  вулканическое плато, расположенное на севере Израиля.